Михаи́л Ива́нович Федо́тов (7 октября 1958, д. Ворца, Ярский район, Удмуртская АССР — 6 мая 1995, Ижевск) — удмуртский поэт, журналист и редактор, по национальности бесермянин. Член Союза писателей СССР (1988).

Биография 
В 1981 году окончил филологический факультет Удмуртского государственного университета. Участник IX Всесоюзного совещания молодых писателей (Руководитель творческого семинара — Андрей Дементьев). Работал научным сотрудником УдНИИ, редактором отдела поэзии и критики журнала «Молот» и корреспондентом газеты «Советская Удмуртия». В последние годы жизни был редактором отдела художественной и детской литературы книжного издательства «Удмуртия» и в редакции журнала «Кенеш». Умер в 1995 году после продолжительной болезни.

Творчество 
Свои первые произведения Федотов опубликовал в 1974 году в газете «Дась лу!». Активно начал печататься в годы учёбы в университете и службы в армии. В 1988 году Федотов стал лауреатом премии Комсомола Удмуртии имени Флора Васильева, в 1990 получил премию «Отличник печати».
Поэзия Михаила Федотова, как отмечали многие критики и коллеги по «цеху», это голос боли. Его последняя прижизненная книга «Вось» (1991) переводится и как «Нерв», «Моление» и как «Боль». 

Кроме того, Федотов написал несколько научных статей по вопросу происхождения этнической группы бесермян, живущих на севере Удмуртии.

Библиография 
 Кылбуръёс // Йыр вадьсын инбам: Егитъёслэн творчествозы. — Ижевск, 1984. — с. 56-57. (на удм. яз)
 Тэдьы юсьёс берто. — Устинов, 1985. — 60 с.
 Тӧдьы юсьёс берто: кылбуръёс. — Устинов: «Удмуртия», 1986. — 59 с. (на удм. яз)
 Ымныртэм // «Молотлы» — 60. — Устинов, 1986. — С. 379. 
 Берекет: выль книга. — Ижевск: «Удмуртия», 1988. — 110 с.; ил. (на удм. яз)
 Вось. — Ижевск: «Удмуртия», 1991. — 144 с. (на удм. яз)
 Вирсэр = Пульс: кылбуръёс = стихи. — [пер. с удмурт. Вл. Емельянова]. — Ижевск: «Удмуртия», 1998. — 216 с. — ISBN 5-7659-0725-3 (удмурт., рус. яз.) 
 Ӝуждала: кылбуръёс. — [вступ. ст. В. Л. Шибанова]. — Ижевск: «Удмуртия», 2008. — 175 с. — ISBN 978-5-7659-0522-7 (на удм. яз)
 Дунне кутске дор палъёсын = Мир начинается от родного порога: кылбуръёс / Михаил Федотов; пер. В. И. Емельянова; худож. В. Е. Владыкина; [сост. И. В. Леонтьева; послесл. В. Трефилова]. — Ижевск: «Анигма», 2013. — 190 c.
 Я жизнь свою не стану выпрямлять… : стихи / Михаил Федотов; [вступ. ст. Вячеслав Ар-Серги]. — Ижевск: «Известия Удмуртской Республики», 2013. — 36 с.
 Берытскыны вуоз дыры: Кылбуръёс. [вступ. ст. В. Шибанов] — Ижевск: «Удмуртия», 2018. — 240 с. ISBN 978-5-7659-1004-7 (на удм. яз)

Цитата 

Владимир Высоцкий, Олег Даль, Николай Ерёменко… А когда пришло известие о внезапной смерти актёра Владислава Галкина, волей бульварных изданий ставшего «главным дебоширом» страны, ноги не удержали меня: я рухнул на стул, и откуда-то выдохнулось: «Ах! Миша…» Настолько схожими оказались судьбы московского артиста и моего бесермянского друга, поэта от Бога — Михаила Федотова…
За год до своей смерти Михаил Федотов пригласил меня в гости в свою родную деревню Ворца Ярского района. Там же, в нескольких километрах в сторону кировской границы, стоит и деревенька Бердыши, родина Флора Васильева, в своё время увидевшего в стихах ещё школьника Миши Федотова блестки настоящего поэтического таланта и благословившего его первые публикации. «Наши южные районы берут читателей количеством своих авторов, а мы — ярские северяне Флор и я, берём качеством — шутил потом Михаил Федотов, — да вот и Леша Ельцов спешит уж на подмогу. Так что нас мало — но мы есть!»

…Миша обладал природным умом, тактом, он был воспитанным человеком. Это шло от семьи, от мамы, в нем заложены были высокие и благородные чувства и побуждения. Я это почувствовала в одной нашей длительной беседе. Как он тонко разбирался в поэзии, как зрело судил о ней, как знал цену творчества каждого из писателей! А теперь всех, стоящих у гроба, мучил вопрос: почему, неужели не могли спасти? Речь шла, к сожалению, не о врачах, которые сделали все, что могли, а о людях, его окружающих, его друзьях и коллегах. Не могу и с себя снять вины. И я ничего не сделала, чтобы протянуть руку помощи в его беде.
Попытка одного из его друзей на панихиде объяснить его гибель одиночеством поэта, тяжестью творческого труда, тем, что у нас не берегут поэтов, не любят их (не берегут — да, не любят — нет) не была всей правдой. Нужна борьба общества, коллектива, всей художественной интеллигенции за каждого и за себя. Согревая душевной заботой, нужно оберегать друг друга от пагубных пристрастий и привычек, чтобы они не уносили преждевременно из жизни людей талантливых, чистых душой. А Миша Федотов был именно таким человеком, но слабым, не нашедшим в других опоры, а в себе — силы бороться с ними… Он был поэтом милостью божьей…

Память 
 15 октября 2013 года в актовом зале администрации МО «Ярский район» в Удмуртской Республике прошла краеведческая конференция «Михаил Федотов и бесермяне», посвященная 55-летию со дня рождения бесермянского поэта Михаила Федотова.
 1  октября 2018 года в  Центре национальной и  краеведческой литературы и библиографии НБ  Удмуртской Республики была открыта книжная выставка «Мон сюлэмме кельто на кузьмаса» («Оставлю свое сердце вам в  подарок»), посвященная 60-летию со  дня рождения бесермянского поэта М. И.  Федотова.
 7 октября 2018 года в п. Яр в КДЦ «Юбилейный» состоялся II республиканский открытый фестиваль бесермянской культуры "Шундыен шунтэм сэрег" ("Согретый солнцем уголок"), посвященный 60-летию со дня рождения бесермянского поэта Михаила Федотова. 
 8 октября 2018 года в Удмуртской государственной филармонии состоялся Творческий вечер памяти, посвященный поэту Михаилу Ивановичу Федотову.

Литература 
 Самсонов Е. Сюлэме мур пычало // «Советской Удмуртия». — 1986. 4 апр. (на удм. яз)
 Лаптев А. Сюресъёс дыртыто азьлане // «Молот». — 1986. — № 5.С.56-57. (на удм. яз)
 Шкляев А. Араны егит муртъёс лыктозы. — Устинов, 1986. С. 147—149. (на удм. яз)
 Ромашов В. Первая книга // «Удмуртская правда». — 1987. — 25 апр.
 Хузангай А. Право на наследство: Молодая фин.-угор. поэзия Поволжья и Приуралья // «Дружба народов». — 1988. — N2 9. С.223-226.
 Шкляев А. С ориентацией на будущее // «Вопросы литературы». — 1988. N2 12. — С. 79-80.
 Васильев С. Воринъяло лысву инзыос // «Молот». — 1989. — N2 2. С.54-56.
 Шибанов В. Кылбурлэн паймымон дуннеез. — Ижевск, 1994. С. 79-80.
 Макарова Е. Тыныд гинэ усьто мон сюлэмме… // «Кенеш». 1997.-N25.-C.60-61.
 Ильина Н. Мифологические мотивы в лирике удмуртского поэта М. Федотова // Гуманитарное знание на пороге XXI века. — Ижевск, 1997. — С. 98.
 Ар-Серги В. «Нош кошкиз со чебер нуналэ» // «Удмурт дунне». 1998. — 8 окт.
 Ильина Л. «Озьы со висёнэ, васе мынам бардэ» // «Кенеш». 1999. — N2 3. — С. 53-56.
 Загребин Е. Чеброс // «Инвожо». — 1999. — № 1/2. — С. 30-33.
 Шибанов В. Уходящее уходит в будущее // Движение эпохи движение литературы: Удм. лит. XX в. — Ижевск, 2002. C.190-196.
 Клементьев А. Образ бесермянского этноса в поэзии М. Федотова // Язык и общество. — Ижевск, 2004. — Вып. 1. — С. 86-88.
 Сабиров Р. Всё течёт, но не изменяется // «Луч». — 2004. — N2 9110.с. 9-16; Ащальчи. — 2003. -N2 5. — С. 6-10.
 Ильина Н. Художественный мифологизм бесермянского поэта М. Федотова в контексте удмуртской литературы 1980-1990-х годов (Диссертация). — Ижевск, 2005.

Интересные факты 
 Писал Михаил Федотов правой рукой, а рисовал и творил левой. Себя Михаил в шутку называл «бесермян-еврей».

Примечания

Источники 
 Федотов Михаил Иванович.
 Сельская правда. Федотов Михаил Иванович.
 Союз Писателей Удмуртской Республики: Удмуртское республиканское отделение «Союз писателей России». Михаил Федотов.
 Воршуд: Удмуртская литература современного периода.
 «Известия Удмуртской республики», № 33(3573), 2010 г.: Ближние родники Михаил Федотов (1958—1995) .
 Ильина Н. В.: Художественный мифологизм бесермянского поэта М. Федотова в контексте удмуртской литературы 1980—1990-х годов.
 Министерство национальной политики. Краеведческая конференция «Михаил Федотов и бесермяне» 10 Октября 2013 .
 Ар-Серги Вячеслав. «Литературная газета», № 16 (6550) (20-04-2016): «Как трудно быть удмуртским писателем!».
 Удмуртская правда: Вольная песнь бесермянина. Воспоминания о поэте Михаиле Федотове 9 мая 2018 года.
 «Михаил Федотов — бесермянский поэт», фильм.
 «Кто мы: Михаил Федотов» — телеочерк

Удмуртские поэты
Поэты Удмуртии